

Населені пункти та їхні частини
 Розґарти — село в гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Розґарти — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Розґарти — лісова осада в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки